Chafariz (port.: Brunnen) steht für
Chafariz do Carmo, Trinkbrunnen in Lissabon
Chafariz de Entrecampos, Brunnenanlage in Lissabon
Chafariz do Andaluz, Wandbrunnen in Lissabon
Chafariz de Massamá, Brunnenanlage in Massamá
Chafariz das Virtudes, Brunnen in Porto
Chafariz da Rua Escura, Wandbrunnen in Porto